Racioppi ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Racioppi (* 1998), Schweizer Fußballtorwart
 Antonio Racioppi (1925–2013), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor